Die Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2010 waren ein Tennisturnier, das vom 26. bis 31. Januar 2010 in Bucaramanga stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 100 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Bucaramanga